La WIV Provo Premier League è il campionato di calcio di massima serie di Turks e Caicos.

WIV Provo Premier League 2014-2015
 
 
 
 Mango Reef Trailblazers
  Rozo
 
 Teachers

Albo d'oro
1998: 
1999: 
2000: 
2001: 
2002-2003: 
2003-2004: 
2004-2005: 
2005-2006: 
2006-2007: 
2007-2008: 
2008-2009: 
2009-2010: 
2010-2011: 
2011-2012: 
2013: 
2014: 
2014-2015: 
2016: 
2017: 
2018: 
2019:          AFC Academy

Statistiche

Titoli per club

Capocannonieri

Collegamenti esterni 
 

Turks e Caicos
Competizioni calcistiche di Turks e Caicos